Pare bzw. Paré steht für:
 Pare (Ethnie), Ethnie in Tansania
 Pare (Sprache), Sprache der Pare
 Pare-Gebirge, Gebirge in Tansania
 Paré-Gletscher, Gletscher auf der Brabant-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis

Pare oder Paré ist der Familienname folgender Personen:
 Ambroise Paré (1510–1590), französischer Chirurg

 Christopher F. E. Pare (* 1959), britischer Historiker
 Francis Paré (* 1987), weißrussisch-kanadischer Eishockeyspieler 
 Jean-Philippe Paré (* 1979), kanadischer Eishockeyspieler
 Jessica Paré (* 1980), kanadische Schauspielerin
 Maroussia Paré (* 1996), französische Leichtathletin
 Michael Paré (* 1958), US-amerikanischer Schauspieler
 Richard Pare (* 1948), britischer Fotograf 
 Yves Paré (* um 1945), kanadischer Badmintonspieler

PARE steht für:
 PARE (Luftfahrt), ein Verfahren zum Ausleiten eines Trudelns bei Luftfahrzeugen
 Price-adjusted rates of exchange, Umrechnungskurse zwischen Währungen 

Siehe auch:
 Parre

Abkürzung